Белмид има више значења:
 Белмид (Тексас)
 Белмид (Кентаки)